Una favola (A Fable), romanzo di William Faulkner del 1954.
Una favola, singolo di L'Aura del 2005.
Una favola, singolo di Zoda del 2020